Michael Neureiter ist der Name folgender Personen:

* Michael Neureiter (Politiker, 1877) (1877–1941), österreichischer Politiker (CSP)
 Michael Neureiter (Politiker, 1950) (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)